Wydanie krytyczne () – redakcja naukowa i wydanie tekstu źródłowego dokumentu opatrzonego tzw. aparatem krytycznym, na który składają się merytoryczne przypisy wyjaśniające decyzje edytorskie wydawcy oraz przypisy bibliograficzne.

Bibliografia 
 Stanisław Sierotwiński, Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986

Tekstologia